In 1974 werd het 55ste Campeonato Maranhense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 3 oktober tot 22 december. Moto Club werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran